IAM est un nom qui peut signifier :
 IAM, un groupe de hip-hop français, originaire de Marseille.

IAM est un sigle qui peut signifier :
 inspecteur des affaires maritimes, un corps de fonctionnaires français ;
 Identity and Access Management (en français,  gestion des identités et des accès), l’ensemble des processus de gestion des accès à un système d’information ou à ses applications.
 Interest At Maturity, (en français, Intérêt à Maturité), est un produit financier où l'intérêt du prêt/obligation est payé à la date de Maturité
 Itissalat Al-Maghrib, dont le nom international est Maroc Telecom, est une société de télécommunication